Amerikai Egyesült Államok
 Reedley, kaliforniai város

 Egyesült Királyság
 Reedley, lancashire-i város, Anglia